Richard Saringer (14. listopadu 1967 Eisenstadt) je rakouský herec.

Život 
Podle jeho vlastního prohlášení v rozhovoru, vyrostl umělec ve svém otcovském městě Vídni, jeho matka je rodilá Jugoslávská s rakouským občanstvím. Po vyučení v knihkupectví u vídeňské firmy emigranta Kurta Mohla, který se vrátil po spojeneckém osvobození Rakouska, absolvoval diplomové studium herectví na Vídeňské Konzervatoři, a byl zaměstnán na scénách jako Volkstheater, Ensembletheater am Petersplatz Vídeň, Theater zum Fürchten Vídeň , Schauspielhaus Štýrský Hradec, Theater Ulm, Staatstheater Darmstadt, Theater Dortmund, Prinzregenttheater Bochum, Pathos Mnichov, Malé divadlo a v pouliční divadlo Kulturního spolku v Salcburku, pět inscenací bylo vyrobeno v místech představení, jako je Moulin Rouge ve Vídni, Künstlerhaus ve Vídni, diskotéka Thalia v Grazu a Rupertinum v Salcburku.

V Severním Porýní-Vestfálsku vyučoval studia dramatických rolí na Folkwang Univerzita Uměni, bylo vidět a slyšet v některých literárních čteních, hrál za německo-ruský kulturní klub na zámku Hohenlimburg v Hagenu, a byl spoluzakladatelem divadelní skupiny austroPott s místem představení v Dortmunder U Centrum pro umění a kreativitu. Je zakladatelem umělecké laboratoře ve Vídni s názvem Werkstatt @bezdomova©, ktera rozvíjí a inscenuje vlastní divadelní hry založene na obsahovém pojetí namísto interpretacije. Absolvoval také vyučení sociální péče v Arbeiter Samariter Bund.

Reference 

Rakouští herci
Narození 14. listopadu
Narození v roce 1967
Narození v Eisenstadtu
Muži